Wesenbergi csata:

 Wesenbergi csata (1268) – a dán-német hadak összecsapása a novgorodi és pszkovi oroszokkal
 Wesenbergi csata (1603) – a svédek és a lengyelek közötti csata